Azot trijodid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 394,720 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Јодиди
Азотни халиди
Експлозивне хемикалије